Rybnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Lwowitsch Rybnikow (* 1945), russischer Komponist
 Konstantin Alexejewitsch Rybnikow (1913–2004), sowjetisch-russischer Mathematiker, Wissenschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Nikolai Nikolajewitsch Rybnikow (1930–1990), sowjetischer Schauspieler